Иоганн Генрих Роберт Гёпперт (1800—1884) — немецкий естествоиспытатель.

Жизнеописание 
Профессор ботаники в Бреславле, там же директор ботанического сада, при котором основал ботанический музей. Составил богатую коллекцию (11000 экз.) ископаемых растений, которую подарил родному университету. Главные труды по палеонтологии растений.

Член-корреспондент Санкт-Петербургской академии наук c 9 декабря 1853 года по отделению физико-математических наук (биологический разряд).

Труды 
 «Uebersicht sämmtlicher bekannter fossiler Pflanzen» (в «Index palaeontologicus», Бронна, 1849);
 «Die Gattungen der fossilien Pflanzen etc.» (1841—1846),
 «Die permische Flora» (1866).
 Вместе с Бронном и Мейером: «Index palaeontologicus» (1849).

Награды 
 Медаль Мурчисона (1883)

Примечания

Литература 
 
 

Преподаватели Вроцлавского университета
Ботаники XIX века
Палеоботаники
Члены Нидерландской королевской академии наук
Члены Прусской академии наук
Члены Леопольдины
Члены Баварской академии наук
Почётные граждане Вроцлава